Sønner (norwegisch: Söhne) bezieht sich auf:
Sønner – Dunkle Geheimnisse: Norwegischer Film
Sønner av Norge: Patriotisches norwegisches Lied